La Coupe de Suisse est une compétition de basket-ball en Suisse.

Historique

Palmarès

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de basket-ball

Coupe de
Basket-ball F
Suisse F